Biały Dwór („Weißer Hof“) ist der Name folgender Orte in Polen:

 Biały Dwór (Danzig), Ortschaft im Stadtteil Przymorze Wielkie von Danzig, Woiwodschaft Pommern (früher Weißhof, Kreis Danzig, Westpreußen)
 Biały Dwór (Rudy), Ortschaft im Dorf Rudy, Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien (früher Weißhof, Kreis Ratibor, Schlesien)
 Biały Dwór (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Biały Dwór (Orneta), Dorf im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Biały Dwór (Koźmin Wielkopolski), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
 Biały Dwór (Lubowidz), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Biały Dwór (Kwidzyn), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Biały Dwór (Biały Bór), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern